Curone steht für:
 einen Zufluss des Po in Italien, siehe Curone (Fluss)
 eine Alternativbezeichnung für Serone, eine historische Masseneinheit in Mittel- und Südamerika